Бустос () — испанская фамилия. Известные носители:
 Бустос, Давид (род. 1990) — испанский легкоатлет, специализирующийся в беге на 1500 метров.
 Бустос, Карлос (род. 1958) — аргентинский футболист, выступавший на позиции защитника.
 Бустос, Марко (род. 1996) — канадский футболист, полузащитник.
 Бустос, Сиро (1932—2017) — аргентинский художник, революционер и партизан, соратник Эрнесто Гевары.
 Бустос, Фабрисио (род. 1996) — аргентинский футболист.

Составные фамилии 
 Бустос Голобио, Хуан (род. 1992) — коста-риканский футболист.